Les termes Expédition de Hadjout, occupation de Hadjout ou bataille de Hadjout peuvent faire référence à :
Expéditions de Hadjout (1834-1835), deux expéditions des troupes françaises contre la tribu Hadjout en mai 1834 et janvier 1835 pendant la conquête de l'Algérie par la France. 
Occupation de Hadjout (1845), la deuxième occupation de Hadjout par les troupes françaises en avril 1845 pendant la conquête de l'Algérie par la France. .